

Блек-Брук — місто, штат Нью-Йорк
 Блек-Брук — місто, штат Вісконсин